Simoncelli ist der Familienname folgender Personen:

 Davide Simoncelli (* 1979), italienischer Skirennläufer
 Girolamo Simoncelli (1522–1605), italienischer Kardinal
 Girolamo Simoncelli (1817–1852), Politiker
 Marco Simoncelli (1987–2011), italienischer Motorradrennfahrer
 Paolo Simoncelli (* 1950), italienischer Historiker
 Stefano Simoncelli (1946–2013), italienischer Florettfechter
 Tania Simoncelli, Wissenschaftlerin und Autorin
 Vincenzo Simoncelli (1860–1917), italienischer Politiker und Jurist